Le birichinate di William Brown (Just William) – romanzo del 1922 di Richmal Crompton, primo della serie di romanzi dedicata al personaggio di William Brown

Adattamenti dei romanzi
Just William – film britannico del 1940 diretto da Graham Cutts
Just William – film per la televisione britannico del 1951
Sono io, William! (Just William) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1977 al 1978
Just William – serie televisiva britannica trasmessa dal 1994 al 1995
Just William – serie televisiva britannica trasmessa nel 2010